Памятники Петру Куприянову в Жодино:

 Памятник Петру Куприянову (Жодино, проспект Ленина) — стела.
 Памятник Петру Куприянову (Жодино, улица Куприянова) — бюст.